Smith Ely, Jr., född 17 april 1825 i Hanover, New Jersey, död 1 juli 1911 i Livingston, New Jersey, var en amerikansk demokratisk politiker.

Ely studerade vid University of the City of New York (numera New York University). Han var ledamot av delstatens senat i New York 1858-1859 och ledamot av USA:s representanthus från New York 1871-1873 samt 1875-1876. Han var borgmästare i New York City 1877-1878.

Externa länkar
Biographical Directory of the United States Congress - biografi på den amerikanska kongressens webbplats
Political Graveyard

Ledamöter av USA:s representanthus från delstaten New York
Borgmästare i New York
Födda 1825
Avlidna 1911
Män